Ownage, afgekort own, internetjargon; 
OWN:Oprah Winfrey Network, Amerikaanse zender van Oprah Winfrey.